Stellaire peut faire référence à :

stellaire, ce qui caractérise les étoiles
Stellaire, un genre de plante